Bodenseer steht für:

 Jürgen Bodenseer (* 1947), österreichischer Politiker
 eine österreichische Bezeichnung für einen Blümchenkaffee

Siehe auch:
 Bodensee (Begriffsklärung)